Stade is een stad in Duitsland, en ook het bijbehorende district:
 Stade (stad)
 Landkreis Stade
 Stade (Olpe), een gehucht

Zie ook:
 Stade Rennais: een Franse voetbalclub
 Stade Louis II: het stadion van voetbalclub AS Monaco
 Stade de France: een stadion in de buurt van Parijs